La stagione 1949-1950 è stata la quarantasettesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Tommy Briggs del Grimsby Town con 35 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Tottenham Hotspur e Sheffield Wednesday e promosse in First Division 1950-1951.
  Plymouth Argile e  Bradford Park Avenue retrocesse in Third Division North/South 1950-1951.

Voci correlate
First Division 1949-1950
Third Division North/South 1949-1950
FA Cup 1949-1950
FA Charity Shield 1950

Collegamenti esterni
statto.com

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950